Alkoun je české označení pro šest rodů alek:
 Cepphus
 Uria
 Alle – rod má pouze jednoho zástupce, a to alkouna malého.
 Brachyramphus
 Synthliboramphus
 Bracaramphus – rod má pouze jednoho zástupce, a to alkouna modrého.